Ann Ward  se poate referi la:
Ann Ward, fotomodel
Ann Ward (autor), american
Ann Hould-Ward, designer